Victoriaans tijdperk
 Victoriaanse architectuur
 Victoriaanse literatuur

Zie ook 
 Victoria